Элени Влаху (, 18 декабря 1911, Афины — 14 октября 1995) — греческая журналистка и редактор.

Биография 
Элени Влаху выросла в Афинах и Женеве. Писала статьи как журналистка, кинокритик и обозревательница газеты «Катимерини», которой владел её отец Георгиос Влахос. В 1951 году она сама стала владелицей издания. В 1955 Влаху основала совместно со своим мужем Константиносом Лундрасом еженедельный журнал и 1961 году газету «Месимврини».

В период греческой военной диктатуры Влаху и Лундрас свернули всю издательскую деятельность, поскольку цензура, которая была введена после военного переворота, сделала невозможной свободную журналистику. 4 октября 1967 года оба были помещены под домашний арест. В конце декабря 1967 года Влаху бежала в Англию. Лундрас остался в Греции. Он был арестован в августе 1968 года на год, а после освобождения ему было запрещено выезжать из страны. Влаху же снискала себе авторитет как публицист в изгнании, посвящая почти все свои статьи борьбе против военной хунты.

В знак почтения памяти Элени Влаху в Греции учреждена премия её имени, которой награждаются журналисты за особые достижения в области европейского и международного сотрудничества.

Ссылки 
 Автобиография Элени Влаху
 Премия имени Элени Влаху

Журналистки по алфавиту
Журналистки Греции
Журналистки XX века